Lohusuu (gemeente), een voormalige gemeente in Estland.
 Lohusuu (plaats), een plaats in Estland, vroeger hoofdplaats van de gemeente Lohusuu.